Thomas Finck kan syfta på:

* Thomas Finck (1561–1656), dansk matematiker och medicinare
 Thomas Finck (född 1969), tysk fotbollsspelare och -tränare